Полашек () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Полашек, Адам (род. 1991) — чешский профессиональный хоккеист, защитник.
 Полашек, Филип (род. 1985) — словацкий профессиональный теннисист.